Лейбензо́н — еврейская фамилия.

 Известные носители

 Лейбензон, Леонид Самуилович (1879—1951) — русский и советский учёный-механик, специалист в области гидродинамики, теории упругости, теории фильтрации газа и нефти, академик АН СССР.
 Лейбензон, Марк Львович (1890—1937) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Запорожского и Днепропетровского горкомов КП(б)У, член ЦК КП(б)У  (1934—1937).